Outsourced peut désigner :
 un film américain réalisé par John Jeffcoat en 2006 avec Josh Hamilton, Matt Smith.
 une série télévisée  américaine diffusée depuis